

Saintes chrétiennes 
Sainte Cécile désigne plusieurs saintes chrétiennes :
 Cécile de Rome (+ entre 176 et 223), vierge, mariée de force ; fêtée le 22 novembre, c'est la patronne des musiciens et des musiciennes. De nombreuses sociétés musicales, comme les harmonies (ou comme d'autres formations, par exemple les chorales ou des ensembles vocaux ou instrumentaux), fêtent chaque année le dimanche le plus proche du  en animant musicalement une messe dans une église catholique de leur commune. Avant la Révolution, les religieuses musiciennes (organistes notamment) choisissaient souvent Cécile comme nom en religion (sœur Cécile, sœur Sainte-Cécile).
 Cécile de Remiremont ou Sigeberge (), abbesse de Remiremont dans les Vosges ; fêtée le 12 août.
 Cécile Yu So-sa, († 1839), laïque catholique, du groupe des Martyrs de Corée, canonisés le .

Œuvres 

 Sainte Cécile, tableau de Nicolas Poussin peint en 1627-1628.
 Cecilia, opéra de Licinio Refice composé en 1934.
 
Marc-Antoine Charpentier,  a composé quatre Histoires sacrées sur le martyre de Sainte Cécile, H 394, H 397, H 413, H 415-H 415 a

Notes et références